Diet kan avse flera saker:

Diet (kosthållning).
Bantning